Vodice (Slovenië), een stad in Slovenië
Vodice (Dalmatië), een stad in Kroatië
Vodice (Istrië), een dorp in Kroatië
Vodice (okres Tábor), een gemeente in Tsjechië
Vodice (Dobrepolje)
Vodice (Ajdovščina)